

Sigle 
 Certificate Suspension List
 Clive Staples Lewis  – scrittore irlandese, autore de Le cronache di Narnia
 Centro San Luigi – distaccamento dell'Istituto scientifico universitario San Raffaele

Codici 
 CSL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Luis Obispo (California) (Stati Uniti)
 CSL – codice identificativo del VOR/DME di Caselle, radioassistenza per la navigazione aerea
 csl – codice ISO 639-3 della lingua dei segni cinese

Religione 
 C.S.L. – Suore della Beata Maria Vergine di Loreto